Ten Masked Men:

 Ten Masked Men — британская дэт-метал-группа, специализирующаяся на каверах на поп-музыкальные песни.
 Ten Masked Men — студийный альбом группы Ten Masked Men.